Ertis kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Ertis Aūdany, distrikt, Pavlodar, 
 Irtysjsk, ort, Pavlodar, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar